Sherley ist der Familienname folgender Personen:

 Glen Sherley (1936–1978), US-amerikanischer Countrysänger und Songwriter
 J. Swagar Sherley (1871–1941), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Shirley